Новоиликово — название населённых пунктов в России:

 Новоиликово — село в Бакалинском районе Башкортостана.
 Новоиликово — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.